LBE peut faire référence à :
 la Ligue Butagaz Énergie, première division féminine française de handball
 l'
 le lak, langue du sud du Daguestan selon l’ISO 639-3

Code IATA des aéroports